Jungheim ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jungheim (1830–1886), Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule, Vater von Julius Jungheim
 Gregor Jungheim, deutscher Journalist, der vorrangig über das Stiftungswesen in Deutschland schreibt
 Hans Josef Jungheim (1927–2012), deutscher Schriftsteller
 Julius Jungheim (1878–1957), deutscher Maler